Разуваев, Владимир:
 Разуваев, Владимир Витальевич (род. 1952) — российский политолог, политтехнолог, журналист.
 Разуваев, Владимир Николаевич (1900—1980) — советский военачальник, дипломат.